Europejska Unia Boksu Zawodowego (ang. European Boxing Union)
 Europejska Unia Nadawców (ang. European Broadcasting Union), również "Europejska Unia Radiowo-Telewizyjna" (fr. Union européenne de radio-télévision, UER)
 Europejska Unia Niewidomych (ang. European Blind Union)